Denis Mounis est un joueur de rugby à XIII français (1982 -).
 Grégory Mounis est un joueur de rugby à XIII français (1985 -).